Зимняя классика НХЛ 2015 () — матч регулярного чемпионата НХЛ под открытым небом, который состоялся 1 января 2015 года между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс» и закончился победой «Кэпиталз» со счётом 3—2.

Предыстория 
Обе команды уже участвовали в матчах «Зимней классики». «Вашингтон Кэпиталз» в Зимней классике 2011 в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3—1. «Чикаго Блэкхокс» в 2009 году принимал на Ригли Филд «Детройт Ред Уингз» и уступил «крыльям» со счетом 4—6. Также «ястребы» принимали участие в другом матче на открытом воздухе в сезоне 2013/2014. В рамках Стадионной серии 2014 «Чикаго» со счётом 5—1 дома обыграло «Питтсбург».

10 сентября 2014 года НХЛ объявила что матч пройдет на домашнем стадионе клуба Главной бейсбольной лиги «Вашингтон Нэшионалс» — Нэшионалс Парке. Также вариантами проведения матча были: Стадион им. Роберта Кеннеди в Вашингтоне, домашний стадион «Вашингтон Редскинз» — Федэкс-филд, Ориол-парк на Кемден-ярдс в Балтиморе на котором выступает «Балтимор Ориолс».

24 сентября «Кэпиталз» представили форму для участия в матче.

Составы команд

Отчёт 

Счёт в матче открыли хозяева в середине первого периода. Эрик Фер завладев шайбой после ошибки защитника «ястребов» Брента Сибрука, убежал 1 на 1 с вратарём, обыграв которого, забил шайбу в ворота. Через 5 минут, Александр Овечкин удваивает счёт, удачно сыграв на добивании. Сократить счёт в матче позволил гол Патрика Шарпа, который реализовал игру в большинстве.

В начале второго периода хоккеисты из Чикаго сравняли счёт, усилиями Брэндона Саада.

В концовке третьего периода «Вашингтон» получает численное преимущество, которое реализует Трой Брауэр, забив гол в ворота «Блэкхокс» за 13 секунд до финальной сирены.

Три звезды матча 
 1. Александр Овечкин. «Вашингтон Кэпиталз». 1 гол, 1 результативная передача.
 2. Патрик Шарп. «Чикаго Блэкхокс». 1 гол.
 3. Трой Брауэр. «Вашингтон Кэпиталз». 1 гол.

Примечания 

Чикаго Блэкхокс
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ в сезоне 2014/2015
Зимняя классика НХЛ
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Вашингтоне